Участие Боснии и Герцеговины на конкурсе песни Евровидение в 1999 году стало шестым для этой страны, которую представили Дино Мерлин (босн. Dino Merlin, настоящее имя — Эди́н Дервишхали́дович (босн. Edin Dervišhalidović), являющийся также автором слов и музыки конкурсной композиции, и Беатриче. Песня получила название «Putnici» («Путники»), и была исполнена сразу на двух языках — боснийском и французском. Выступление на тот момент стало самым удачным участием страны на конкурсе: 7-е место с 86 баллами, в том числе получив 12 баллов от Австрии.

Голосование

Голоса за представителей Боснии и Герцеговины

Голоса от Боснии и Герцеговины

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Примечания 

Босния и Герцеговина на «Евровидении»
Страны на «Евровидении-1999»